

Codici 
 GOJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nizhniy Novgorod (Russia)
 goj – codice ISO 639-3 della lingua gowlan

Altro
Goj (plurale gojim) viene utilizzato in lingua ebraica per identificare il "non ebreo" (o "gentile").